Нил Фе́ргюсон — англоязычные имя и фамилия. Известные носители:
 Фергюсон, Нил (род. 1964) — британский историк, писатель и журналист.
 Фергюсон, Нил (род. 1968) —  английский математик, автор моделей распространения эпидемий.